Фрэнк Хэйз (; 17 мая 1871 — 28 декабря 1923) — американский киноактёр немого кино. Снялся в 73 фильмах с 1913 по 1924 год. Актёр имел уникальную форму головы, его лицо напоминало заострённый топор. В связи с этим он был наиболее востребованным в немых комедийных фильмах.

Умер в Голливуде, штат Калифорния от пневмонии, в возрасте 52 лет.

Избранная фильмография 
 1914 — Фэтти и Минни Хи-Хо — сельский житель в баре
 1914 — День Фэтти Джона
 1914 — Его место для свиданий — обедающий (нет в титрах)
 1914 — Новый привратник / The New Janitor — бухгалтер
 1914 — Его музыкальная карьера — мистер Бедняк
 1914 — Любовная удача
 1915 — Путаница из-за фотографии
 1915 — Маленький учитель
 1915 — Их социальная всплеск
 1915 — Когда любовь расправляет крылья — отец девушки
 1915 — Случайное знакомство Фэтти
 1915 — Опрометчивый шаг Фэтти
 1915 — Новая роль Фэтти
 1915 — Фэтти и Мейбл на выставке в Сан-Диего
 1915 — Фэтти, Мейбл и закон
 1915 — Фэтти и Мейбл дрейфуют / Fatty and Mabel Adrift — отец Мейбл
 1918 — Когда мы едим?
 1919 — Любовь
 1919 — / Cupid Forecloses
 1924 — Алчность — Грэннис, ветеринар (нет в титрах)

Ссылки

Примечания